Бойл — железнодорожная станция, открытая 3 декабря 1862 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Роскоммон, Республика Ирландия.

Достопримечательности 
Королевская Резиденция(King House), Аббатство Бойл, лесопарк Лох-Ки, 5ти-арочный мост 12 века Эббитаун Бридж, дольмен Друманон.

Примечания

Ссылки 
 Boyle — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Роскоммон
Железнодорожные станции в графстве Роскоммон
Железнодорожные станции, открытые в 1862 году